Estables (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Estables (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon